Das Vorritzaggregat ist ein Hilfsmittel für die Verarbeitung von Plattenmaterial mit Kunststoffbeschichtung mit Kreissägen.

Einsatz 
Das Sägeblatt einer Tischkreissäge dreht sich so, dass die schneidenden Zähne zum Tisch hin arbeiten, so dass das Werkstück auf selbigen gedrückt wird. Anderenfalls könnte das Werkstück weggeschleudert werden. Diese Drehrichtung des Sägeblattes hat jedoch zur Folge, dass die Unterseite des Werkstückes ausreißen kann. Ob, und wie stark der Ausriss ist, hängt von vielen Faktoren ab. Unter Anderem von der Holzart, der Schärfe und Geometrie des Sägeblattes und einige weiteren. Vor allem die eingangs erwähnten Kunststoffbeschichteten Platten neigen sehr stark zum Ausriss.
Um dies zu verhindern, sind für viele Formatkreissägen Vorritzaggregate lieferbar.
Dieses beherbergt ein weiteres, zumeist im Durchmesser kleineres (ca. 100 mm), aber um einige 1/10 mm breiteres Sägeblatt als das des Hauptaggregats, welches exakt in der Flucht, aber im Schnittverlauf vor dem Hauptsägeblatt sitzt. Dieses wird gegenläufig zum Hauptsägeblatt eingespannt, so dass die Zähne nach oben zeigen.
Das Vorritzsägeblatt ritzt somit das Materialstück einige Millimeter tief ein, bevor es das eigentliche Sägeblatt erreicht und verhindert so Einrisse und Abweichungen.

Einzelnachweise

Weblinks 
Vorritzaggreat

Holzbearbeitungsmaschine
Sägen